
Termin -{IAP}- ima više značenja.

 5-APDI, indanilaminopropan
 Amilin‎‎, peptidni hormon
 Inhibitor apoptoze